Adam Glapiński (ur. 1950) – polski polityk
 Andrzej Glapiński (ur. 1944) – polski polityk
 Henryk Glapiński (1915-1947) – żołnierz Armii Krajowej
 Rafał Glapiński (ur. 1982) – polski koszykarz